Рева́нш ( — месть, отплата, возмездие) — стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии; в играх также используются термины «отыгрыш» и «матч-реванш».

 

Литературные произведения:
 «Реванш» — цикл-дилогия российского писателя-фантаста Максимушкина А. В.

Со словом «реванш»:
 «Реванш королевы» — пьеса Э.Скриба и Э. Легуве.
 «Реванш, погром, капут» — книга А. Валентинова, украинского писателя-фантаста.
 «Белая эмиграция во Второй мировой войне. Неудавшийся реванш» — книга Цурканова Ю.
 «Реванш истории» — книга Панарина А. С..
 «Реванш марсиан» — повесть Ф. Карсака, французского писателя-фантаста.
 «Реванш России» — книга Делягина М. Г., российского публициста и политика.
 «Реванш борца» — книга Лачинова В. П., советского теоретика театрального искусства.

в ономастике:
 Каржаубай — казахское имя «Реванш».
 «Revenge» (реванш, месть) — название корабля Боннета Стида, английского пирата

См. также 
 Реваншизм — стремление инициаторов агрессии (государств, партий, общественных групп) к пересмотру результатов полученных ими поражений.
 Матч-реванш — мультипликационный фильм известного режиссёра—мультипликатора Бориса Дёжкина (1968).

Примечания